Anderson-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Anderson-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Anderson-Gletscher (Antarktika) im Grahamland, Antarktika